Nane – wieś w Bułgarii
 Nane – władca sumeryjski
 Daniela Nane – rumuńska aktorka

Zobacz też:
 Nahne